Dormann ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dormann, Pseudonym des österreichischen Schriftstellers Milo Dor
 Dorothee Dormann (* 1976), deutsche Biochemikerin
 Emilie Dormann (1872–1950), Schweizer Krankenpflegerin und Geistliche
 Geneviève Dormann (1933–2015), französische Journalistin und Schriftstellerin
 Jürgen Dormann (* 1940), deutscher Manager
 Patricia Dormann (* 1966), Schweizer Beachvolleyballspielerin
 Rosmarie Dormann (* 1947), Schweizer Politikerin (CVP)

Siehe auch:
 Dorman
 Dörmann
 Dohrmann
 Doormann
 Thormann
 Tormann